Post kan syfta på:

 Post – organiserade försändelser av brev och paket
 Postväsen – organiserade försändelser av brev och paket
Postverket – en myndighet i Sverige för transport av brev och paket
 Postmonopol – en lagstiftning som säger att endast staten får bedriva postutdelning
 E-post – meddelandebefordran över bland annat Internet
 post-  ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Post (musikalbum) – ett musikalbum av Björk
 Post, Texas – en ort i USA
 POST  – en datorrutin, se Power-on Self Test
 Brandpost – en vattenpost i gatan
 Dörrpost – sidostycke i dörrkarm
 Soraya Post, tidigare EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ

Se även
 Posten – ett svenskt företag